Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc-Kevin Goellner e Álex López Morón che hanno battuto in finale Brian Dabul e Ignacio Gonzalez-King 6-3, 5-7, 7-65.

Teste di serie 

 Harsh Mankad /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
 Brian Dabul /  Ignacio Gonzalez-King (finale)

Assente
 Martin Štěpánek /  Robin Vik (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2004